Шарлотта Мёрфи (, род. 30 ноября 1988, Эннискорти, Ирландия) — ирландская актриса театра и телевидения. Наиболее известна ролью Шивон Делейни в сериале «Любовь/Ненависть», за которую она получила награду IFTA 2013 как лучшая актриса телевидения, а также ролью принцессы Изольды в телесериале BBC «Последнее королевство» (2015).

Биография 
Шарлотта — шестой ребёнок в семье. Её родители, Пат и Бренда Мёрфи, владеют собственной парикмахерской. Семья переехала в Уэксфорд, когда Чарли было 12 лет. Она обучалась в актёрской школе Gaiety с 2006 по 2008 год. Она состоит в отношениях с британским режиссёром театра и кино Сэмом Йейтсом.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения